Леонтий (; ) може да се отнася за:

 Флавий Домиций Леонтий, римски консул 344 г.
 Леонтий Сердикийски (VI век), византийски духовник
 Леонтий, византийски император 695 – 698 г.
 Леонтий, български патриарх 9 – 10 век
 Леонтий, славянски военачалник
 Леонтий (узурпатор), 484 – 488 г. на император Зенон
 Леонтий (военачалник), magister militum 604 – 605 г.
 Леонтий (военачалник), 917 г.